Гамлет (фільм, 1907) — французький німий короткометражний фільм.
 Гамлет (фільм, 1948) — британський художній фільм режисера Лоуренса Олів'є.
 Гамлет (фільм, 1964) — російський радянський художній фільм.
 Гамлет (фільм-балет, 1969) — радянський фільм-телебалет.
 Гамлет (фільм, 1990) — британський художній фільм.
 Гамлет (фільм, 1996) — кінофільм режисера Кеннета Брана.
 Гамлет (фільм, 2000) — кінофільм режисера Майкла Алмерейда.

Див. також 
 Гамлет